Rio Uaca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Uaçá (vattendrag i Brasilien, lat 4,22, long -51,53), Amapá, 
 Rio Uaçá (vattendrag i Brasilien, Oiapoque), Amapá, 

Robotskapade Brasilienförgreningar